Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1994, facente parte dell'ATP Tour 1994, ha avuto come vincitori Daniel Orsanic e Jan Siemerink che hanno battuto in finale David Adams e Andrej Ol'chovskij 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)

 Menno Oosting /  Javier Sánchez (semifinali)
 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1994
ATP Tour 1994